Alpaida (persoon) of Alpaïde, een vroegmiddeleeuwse Frankische edelvrouwe
Alpaïde (bier), een naar bovengenoemde persoon genoemd biermerk